Инфинити може да се отнася за:
 Инфинити, марка автомобили
 Инфинити (група), българска музикална група
 Infinity, албум на Бето Васкес Инфинити